Мистер Хелл () — британский мультсериал от компании BBC.

Описание 

Мультсериал представлен, как получасовое скетч-шоу. Его ведущий — Мистер Хелл (от  — ад) — дьявол с юморным характером. У него есть незаконнорожденный сын, появившийся в результате курортного романа. В мультсериале много персонажей. В каждой серии обязательно присутствуют: Нерпёнок Серж, который пытается убить всех, кто хоть как-то связан с модой, и тем самым отомстить за гибель родителей; заячья лапка Лаки (от  — Везунчик), которая помогает Сержу, являясь единственным его другом; сам Мистер Хелл; Джош, который любит поговорить о реинкарнации, и которому никогда не удаётся закончить свой монолог и т. д. 
А среди персонажей, не появляющихся каждый эпизод, стоит отметить мальчика, который считает себя одарённым магическими способностями. Также забавны «дневники женщины Викторианской эпохи», в которых высмеивается английское общество тех времен. В сериале так же присутствует Томми Томорроу (), маленький рыжий толстяк, странно одетый, также неадекватно воспринимающий реальность.

Награды 
 2001 — Премия Гемини
 2001 — Кинофестиваль Лео — Победитель в номинации «Лучшая анимационная программа или сериал»
 2001 — Мировой фестиваль независимой киноиндустрии в Хьюстоне — Обладатель платинового Реми

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы Великобритании
Мультсериалы 2001 года
Дьявол в массовой культуре